Ca l’Alier és un Centre d’Innovació Urbana de Barcelona, referent en innovació i rehabilitació sostenible, en consonància amb la preservació de la memòria històrica i industrial. La construcció està ubicada al Poblenou, un dels barris amb més concentració industrial de Barcelona.

Ca l’Alier va néixer entre 1852-1853 com a fàbrica tèxtil, i va arribar a tenir més de 60 treballadors. L'origen del conjunt arquitectònic és la fàbrica de pintats que va construir Joan Lucena l'any 1853, les naus, però no es construïren fins a l'any 1877. L'any 1909, Pere Alier va adquirir-les per a la producció de teixits de jute. Entre 1980 i 2004 les instal·lacions van ser llogades a diverses empreses.

Durant la postguerra i especialment a partir de la dècada dels vuitanta, coincidint amb la deslocalització industrial, l'edifici va iniciar el seu declivi, entrant en un procés de degradació que arribà al seu punt àlgid entre els anys 2005 i 2007, després d’haver patit quatre incendis que arribaren a esfondrar les cobertes.

Es tracta d'un dels 115 edificis amb protecció patrimonial de la zona del Poble Nou, i pren el seu nom dels seus últims propietaris, la família Alier, que a principis del segle XX va adquirir la fàbrica i la convertí en una indústria de sacs, fils de lli i confecció de xarxes, arribant a ser una de les empreses més importants del Poble Nou dels anys 20.

Finalment, l'any 2011 l'Ajuntament va decidir restaurar-les i convertir-les en un centre d'innovació urbana. L'any 2014, dins del desplegament del Districte 22@, es va engegar la rehabilitació de l'edifici per destinar-lo a ser un equipament tècnic administratiu, en un procés col·laboratiu entre l'Ajuntament de Barcelona, Cisco i Schneider Electric. La rehabilitació tingué dues premisses fonamentals, preservar el valor patrimonial i arquitectònic de l’edifici alhora que es procedia amb un procés constructiu respectuós amb el medi ambient, convertint Ca l’Alier en un edifici intel·ligent i de zero emissions. La rehabilitació va ser duta a terme pels arquitectes Jaume Arderiu i Tomàs Morató.

Ca l'Alier es reinaugurà l'any 2018 acollint la fundació d'innovació urbana BIT Habitat, que s'encarrega de la gestió de l'edifici, així com el Centre de Co-Innovació de Cisco.

El 15 de juliol de 2022 s'anuncià que Ca l'Alier seria la seu del programa de treball de la UNESCO GIGA.

Referències

Enllaços externs 
 Projecte de "RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CA L’ALIER"

	
Innovació
Provençals del Poblenou